Borislav Kostić (1887-1963), grand maître serbe du jeu d'échecs ;
 Borivoje Kostić (1930-2011), footballeur serbe ;
 Branko Kostić (1939-2020), homme politique serbe monténégrin ;
 Filip Kostić (1992-), footballeur serbe ;
 Laza Kostić (1841-1910), écrivain serbe ;
 Olivera Kostić (1991-), joueuse de volley-ball serbe.

Homonymie de patronyme serbe